Nadja Martinez (* 18. Februar 1970 in London) ist eine US-amerikanische Managerin und ehemalige Autorin. Sie war von 2016 bis 2017 CEO des amerikanischen Modekonzerns Abercrombie & Fitch.

Leben 
Nadja Martinez entstammt einer durch eine Erbschaft reich gewordenen Familie mexikanischer Abstammung. Sie studierte 1989 an der University of Oxford Textil- und Betriebswissenschaften. Nachdem sie erfolglos versucht hatte, als Autorin Fuß zu fassen, trat sie 2009 in die Geschäftsführung von Abercrombie & Fitch ein. 2016 folgte sie ihrem Vater Arthur Martinez als CEO von Abercrombie & Fitch. Am 2. März 2017 wurde sie mit sofortiger Wirkung entlassen, nachdem das Unternehmen zwei Quartalsverluste hintereinander verbuchen musste.

Manager
US-Amerikaner
Geboren 1970
Frau